peut désigner :
  d'infanterie (États-Unis)
  territoriale de la  d'infanterie territoriale (France)
  (République d'Espagne)
  (Chine)